Die Abkürzung FMF steht für:
 Familiäres Mittelmeerfieber, eine bei Bewohnern der östlichen Mittelmeerregion gehäufte Erbkrankheit
 Federação Moçambicana de Futebol, der Fußballverband von Mosambik
 Federación Mexicana de Fútbol Asociación, der Fußballverband von Mexiko
 Federația Moldovenească de Fotbal, der Fußballverband von Moldawien
 Fédération Malagasy de Football, der Fußballverband von Madagaskar
 Fédération Malienne de Football, der Fußballverband von Mali
 Fédération Royale Marocaine de Football, der Fußballverband von Marokko
 Fetal Medicine Foundation
 Fleet Marine Force, das gemischte Gesamtkommando der US Navy und des US Marine Corps
 Foreign Military Financing, ein Programm des US-Kongresses zur Vergabe militärischer Entwicklungshilfe
 Freiburger Materialforschungszentrum
 den ehemaligen Fachverband Moderne Fremdsprachen

FMF